La despedida puede referirse a:

 «La despedida», cuarto sencillo del álbum Mundial de Daddy Yankee.
 La despedida, película de Argentina y México dirigida en 1957 por Miguel Morayta.
 La despedida, película de Argentina estrenada en 2012.
 La despedida, cuento de Ignacio Aldecoa.